

Geografia 
 Antartide
 Woodbury – ghiacciaio della Terra di Graham
 Regno Unito
 Woodbury – parrocchia civile del Devon
 Stati Uniti d'America
 Woodbury – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Woodbury – città della Contea di Meriwether, Georgia
 Woodbury – città della Contea di Butler, Kentucky
 Woodbury – città della Contea di Washington, Minnesota
 Woodbury – città della Contea di Gloucester, New Jersey
 Woodbury – census-designated place della Contea di Nassau, New York
 Woodbury – città della Contea di Orange, New York
 Woodbury – borough della Contea di Bedford, Pennsylvania
 Woodbury – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
 Woodbury – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Woodbury – città della Contea di Cannon, Tennessee
 Woodbury – città della Contea di Washington, Vermont

Persone 
Adam Woodbury – cestista statunitense
 Levi Woodbury – politico statunitense
 Steve Woodbury – tenore statunitense
 Terrance Woodbury – cestista statunitense
 Woody Woodbury – comico, attore e conduttore televisivo statunitense